Oceania Handball Nations Cup 2007, var det første officielle oceaniske håndboldmesterskab for damer. Det blev afholdt fra den 25.-26. maj, 2007 i New Zealand. Alle kampene blev spillet i AUT Sport and Fitness Centre. Fire hold deltog i turneringen , ,  og . Turneringen blev spillet i robin-systemet hvor anden og tredje runde, foregik i en kamp på den samme dag. Adgangen til alle arrangementer var gratis.

Gruppe

Kampe

Placeringer 

Håndbold i 2007
2007
Håndbold i New Zealand
Auckland